Дайна Яновна Тайминя (, ; род. 19 августа 1954 года, Рига) — американский математик латвийского происхождения. Доктор математических наук.

Биография 
Дайна Тайминя родилась в Риге в 1954 году. Окончила рижскую гимназию и  физико-математический факультет Латвийского государственного университета (1977). В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию на тему : «Behavior of Different Types of Automata and Turing Machines on Infinite Words» в Институте математики Академии наук Белоруссии. В 1992 году защищает докторскую диссертацию в Латвийском университете. Работала преподавателем в Латвийском университете и в Институте обучения учителей в Риге. С 1992 по 1996 работала научным редактором в издательствах «Zvaigzne» и «Mācību grāmata». С 1997 по 2006 ассоциированный профессор Корнеллского университета.

С 2007 года Дайна Тайминя преподает математику в качестве профессора Университете Корнелла в Нью-Йорке. В 2010 году стала лауреатом ежегодной премии Diagram, которую за самое странное название книги ежегодно присуждает британский журнал The Bookseller. Книга Дайны Таймини называется «Вязальные приключения с гиперболическими плоскостями» («Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes»), и жюри премии назвало это название «полным безумием».

Научная деятельность 
Дайна Тайминя разрешила столетнюю проблему неевклидовой геометрии по визуализации гиперболических плоскостей. Гиперболические плоскости имеют отношение к неевклидовой геометрии, которую традиционно трудно визуализировать. Дайне Таймине удалось сделать это с использованием вязаных тканей. Свою первую модель гиперболической плоскости она связала крючком в 1997 году, чтобы использовать в студийном курсе Неевклидовой геометрии. С тех пор она связала более сотни геометрических моделей.

Публикации 
Автор книг:
 «Вязальные приключения с гиперболическими плоскостями» («Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes») (AK Peters, 2009)
 Experiencing Geometry: Euclidean and Non-Euclidean with History (co-author with David Henderson, 3rd edition, Pearson Prentice Hall, 2005)
 «История математики» (1990 г.)
 «Математика античности», Mathematics in antiquity (Латвия), рига: University Press, 1981
и др.

Всего 47 публикаций, на русском, латышском и английском.

Примечания

Источники 
Персональная интернет страница на сайте Корнеллского университета

Выпускники Первой государственной гимназии
Выпускники Латвийского университета
Доктора физико-математических наук
Геометры
Математики Латвии
Женщины-математики СССР
Женщины-математики США
Иммигрировавшие в США из Латвии
Лауреаты Книжной премии Эйлера